La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Seregno qui s'impose face au club espagnol de Barcelone en finale.

Tout préliminaire 

|}

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1989
Rink hockey en 1990
Rink hockey M2